El término Perisur puede referirse a:

 Centro Comercial Perisur, centro comercial ubicado al sur de la Ciudad de México.
 Perisur, estación de la línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México.
 La zona sur del Periférico de la Ciudad de México.